John Seymour henviser til blandt andre:

 John Seymour (død 1491) – engelsk godsejer
 Sir John Seymour (1474–1536) – engelsk godsejer
 John Seymour, 4. hertug af Somerset (før 1646–1675) – engelsk peer
 John Seymour, 19. hertug af Somerset (født 1952) – britisk peer
 John Seymour (forfatter) (1914–2004) – engelsk forfatter
 John F. Seymour (født 1937) – amerikansk politiker
 John Laurence Seymour (1893–1986) – amerikansk komponist